Personen
 Colin McPhee (1900-1964), Canadees pianist en componist
 Gary McPhee (1980), Schots voetballer
 Katharine McPhee (1984), Amerikaans zangeres
 Stephen McPhee (1981), Schots voetballer

 Overig
 Nanny McPhee, een film uit 2005
 Nanny McPhee 2: De vonken vliegen eraf, een film uit 2010